18-е первенство Казахстана по футболу 2019 года среди 17 команд Второй лиги, которое проводилось с 4 апреля по 31 октября 2019 года.

Участники

География соревнования

Итоговая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 

Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019